VM i snooker 1998, Embassy World Snooker Championship, spelades i The Crucible Theatre i Sheffield, England, den 18 april–4 maj 1998. John Higgins slog regerande mästaren Ken Doherty i finalen med 18–12.

Händelser under turneringen 
 John Higgins vann sin första VM-titel av totalt fyra. Det skulle dock komma att dröja nio år till nästa titel.

 Ken Doherty råkade ut för The Crucible Curse, och kunde inte försvara sin titel från fjolåret. Han är dock, tillsammans med Joe Johnson, den enda förstagångsvinnaren som gått ända till final året därpå.

 Stephen Hendry blev utslagen redan i första omgången av sin gamle antagonist Jimmy White. Så tidigt hade han inte blivit utslagen sedan 1986. Det var också första gången sedan 1988 som Hendry inte var med i kvartsfinalerna, och första gången sedan 1991 som han inte var med i finalen.

 Trots att Hendry blev utslagen tidigt, blev det en mycket stark uppställning i kvartsfinalerna: sex av spelarna hade vunnit eller skulle komma att vinna VM, de två övriga var flerfaldiga VM-finalister.

 Blivande dubble VM-finalisten Matthew Stevens gjorde VM-debut detta år. Bland debutanterna fanns också David Gray och Quinten Hann. Hann blev den förste australiern sedan Eddie Charlton 1992 att delta i VM.

 I och med att Stephen Hendry blev utslagen redan i första omgången, var John Higgins garanterad att ta över förstaplatsen på världsrankingen redan före finalen. Hade han förlorat finalen, skulle han ha blivit den förste att bli världsetta utan att ha vunnit VM.

 Det gjordes 59 centuries i detta VM, ett nytt rekord som skulle komma att stå sig till 2002.

Resultat

Externa länkar 
 

1998 i Storbritannien
Snookersäsongen 1997/1998
1998
Sportevenemang i Sheffield